Pocho, término utilizado por los mexicanos (con frecuencia peyorativamente) para describir a las personas chicanas y a quienes han abandonado México;

Pocho también hace referencia a:

Lugares
Departamento Pocho, división administrativa de la provincia argentina de Córdoba;
Villa de Pocho, localidad argentina en ese departamento;
Volcanes de Pocho, cinco conos volcánicos extintos, ubicados en el mismo departamento.

Personas
Claudio «Pocho» Lepratti, militante rosarino;
Juan Domingo Perón, apodado «Pocho», político argentino creador del justicialismo;
Pocho la Pantera, nombre artístico del músico de cumbia argentino Ernesto Gauna;
Pocho Rospigliosi, nombre artístico del periodista deportivo peruano Carlos Alfonso Rospigliosi;
José Antonio Romero Feris, político argentino, apodado «Pocho».